1234 может означать:

 1234 — натуральное число между 1233 и 1235.
 1234 год — год григорианского календаря. 
 (1234) Элина — астероид внешней части главного пояса.
 1234 (песня) — песня канадской певицы Лесли Файст.

См. также 
 4, 3, 2, 1